Језера могу бити:
 Језеро, велика копнена водена маса, множина су језера
 Језера (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Језера (Тисно), насеље у општини Тисно, Шибенско-книнска жупанија, Хрватска

Види још 
 Језеро (вишезначна одредница)